Cibao Fútbol Club é um clube de futebol dominicano sediado em Santiago de los Caballeros.

Títulos 
 Copa Dominicana de Fútbol: 2015 e 2016
 Campeonato de Clubes da CFU: 2017

Ligações externas 
  
 
 
 Perfil em ogol.com.br

Clubes de futebol da República Dominicana
Clubes de futebol fundados em 2015